Сегунда 1962/1963 () — 32-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1962/63 на lafutbolteca.com 
 Второй дивизион Испании 1962/63 на footballdatabase.eu 

1962/1963
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1962 году
Спорт в Испании в 1963 году